Rivas – miejscowość we Francji, w regionie Rodan-Alpy
 Rivas – miasto w Nikaragui
 Rivas – departament Nikaragui
 Rivas-Vaciamadrid – miasto w Hiszpanii
 Willy Rivas – peruwiański piłkarz
 Nelson Rivas – kolumbijski piłkarz